Jeremías puede referirse a:

Nombre propio
Jeremías, un nombre propio  masculino en su variante en español.

==Personas
[[Jeremías (Futbolista) samaniego]
Jeremías, profeta de Judá del siglo VII a. C.
Carlos Eduardo López Ávila, apodado Jeremías, cantante de pop-rock de Venezuela.
Jorge da Silva Pereira, apodado Jeremías, exfutbolista brasileño.

Además
Jeremías, obra de teatro escrita por el autor austriaco Stefan Zweig en 1916.
Libro de Jeremías, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío.